Сергей Александрович Удачин (1903—1974) — советский учёный в области землеустройства, академик ВАСХНИЛ, Заслуженный деятель науки РСФСР (1963).

Биография 

Сергей Александрович Удачин родился 23 сентября 1903 года в деревне Табаево (ныне — Кораблинский район Рязанской области). В 1931 году он окончил Московский межевой институт, после чего работал в Научно-исследовательском институте организации территории сначала в качестве научного сотрудника, затем заместителя директора. Параллельно с научной деятельностью преподавал в Московском институте землеустройства, был деканом землеустроительного факультета, заведующим кафедрой землеустроительного проектирования. Участвовал в Великой Отечественной войне.

После демобилизации из Красной Армии Удачин вернулся к заведованию кафедрой землеустроительного проектирования Московского института инженеров землеустройства, возглавлял её в течение двадцати пяти лет. Кроме того, в течение восьми лет был проректором по научной и учебной работе в том же институте. С 1970 года до самой смерти Удачин работал профессором-консультантом на кафедре землеустроительного проектирования.

Сергей Александрович Удачин являлся крупным специалистом в области землеустройства и землепользования, создателем теории социалистического землеустройства и методики внутрихозяйственного землеустройства, основателем научных основ землеустройства как научной дисциплины, разработчиком инструкции по землеустройства совхозов. Он являлся автором свыше 150 научных работ, в том числе 8 монографий и 27 научных трудов. В 1964 году Удачин был избран академиком ВАСХНИЛ.

Умер 23 апреля 1974 года, похоронен на Введенском кладбище (29 уч.).

Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор экономических наук, профессор. Также был награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды и «Знак Почёта», а также рядом медалей, в том числе тремя медалями ВДНХ СССР.

Примечания 

Политработники Великой Отечественной войны
Похороненные на Введенском кладбище